Второй сезон сериала «Корона» рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. Он состоит из десяти эпизодов и был выпущен на Netflix 8 декабря 2017 года.

Клэр Фой исполняет роль Елизаветы. В сериале также снимались Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Джереми Нортэм, Антон Лессер, Грег Уайз, Виктория Хэмилтон, Мэттью Гуд, Алекс Дженнингс и Лия Уильямс. Оригинальные актёры основного актёрского состава Джаред Харрис, Джон Литгоу и Бен Майлз также возвращаются в эпизодических ролях.

Сюжет 
«Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с её свадьбы в 1947 году до наших дней. Второй сезон охватывает период времени между 1956 и 1964 годами. Сезон начинается с Суэцкого кризиса в октябре 1956 года и включает в себя такие события, как открытие летних Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне принцем Филиппом, отставка Энтони Идена с поста премьер-министра и приход к власти Гарольда Макмиллана в январе 1957 года, первое рождественское обращение Елизаветы II по телевидению в декабре 1957 года, рождение принца Эндрю в феврале 1960 года, свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса (лорда Сноудона) в мае 1960 года, начало деколонизации Африки, визит президента США Джона Кеннеди и Первой леди Жаклин Кеннеди в Великобританию (июнь 1961 года), поездка Елизаветы II в Гану (ноябрь 1961 года), учёба принца Чарльза в шотландской школе Гордонстоун, убийство Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, отставка третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана и приход к власти Александра Дуглас-Хьюма после политического скандала, известного как «Дело Профьюмо», в октябре 1963 года. Второй сезон заканчивается рождением последнего ребёнка королевы в марте 1964 года — принца Эдварда. 

В сезоне появляются такие исторические личности, Джон Ф. Кеннеди, Джеки Кеннеди и лорд Олтринчем.

В ролях

Основной состав 
 Клэр Фой — королева Елизавета II
 Мэтт Смит — Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы
 Ванесса Кирби — принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы
 Джереми Нортэм — Энтони Иден, премьер-министр, сменивший Уинстона Черчилля
 Антон Лессер — Гарольд Макмиллан, который последовал за Энтони Иденом в качестве премьера-министра
 Грег Уайз — лорд Маунтбеттен, амбициозный дядя Филиппа и правнук королевы Виктории
 Виктория Хэмилтон — королева Елизавета, королева-мать, жена Георга VI и мать Елизаветы
 Мэттью Гуд — Тони Армстронг-Джонс, общественный фотограф, муж принцессы Маргарет
 Алекс Дженнингс — Дэвид, герцог Виндзорский, ранее король Эдуард VIII, который отрёкся от престола в пользу своего младшего брата Берти, чтобы жениться на Уоллис Симпсон
 Лия Уильямс — Уоллис, герцогиня Виндзорская, американская жена герцога Виндзорского

 Актёры, указанные в основных титрах только одного эпизода, где они играют важную роль
 Джемма Уилан — Патриция Кэмпбелл, секретарь, с которой работает Олтринчем, и которая печатает его материалы
 Джон Хеффернан — , писатель, который подверг королеву резкой критике
 Пол Спаркс — Билли Грэм, американский проповедник, с которым консультируется Елизавета
 Джаред Харрис — король Георг VI, отец Елизаветы, в семье известен как Берти
 Джон Литгоу — Уинстон Черчилль, первый премьер-министр королевы
 Бен Майлз — полковник Питер Таунсенд, бывший шталмейстер Георга VI и бывший жених принцессы Маргарет
 Майкл Си Холл — Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США
 Джоди Бальфур — Джеки Кеннеди, первая леди США
 Бургхарт Клаусснер — Курт Хан, основатель школы «Гордонстаун»
 Финн Эллиот — принц Филипп в 13—16 лет
 Джулиан Бэринг — принц Чарльз в 10—16 лет

Второстепенный состав 

 Уилл Кин — 
 Дэниел Ингс — Майкл Паркер
 Хлоя Пирри — Айлин Паркер, жена Майкла Паркера
 Пип Торренс — Томми Ласеллс
 Билли Дженкинс — принц Чарльз в детстве
 Гарри Хадден-Патон — 
 Клайв Фрэнсис — лорд Солсбери
 Николас Бёрнс — 
 Лиззи МакИннерни — Маргарет «Бобо» Макдональд
 Люси Рассел — , жена Луиса Маунтбеттена
 Джордж Эспри — 
 Ричард Элфин — Селвин Ллойд
 Майкл Калкин — Рэб Батлер
 Эдриан Лукис — вице-адмирал сэр 
 Софи Ли Стоун — Алиса, принцесса Греческая и Датская, мать Филиппа
 Гай Уильямс — принц Андрей Греческий, отец Филиппа
 Леони Бенеш — принцесса Сесилия Греческая, сестра Филиппа
 Саймон Пэйсли Дэй — Мерин Льюис
 Марк Тэнди — Сесил Битон
 Сильвестра Ле Тузель — леди Дороти Макмиллан, жена Гарольда Макмиллана
 Кэтрин Бэйли — , фрейлина принцессы Маргарет
 Джозеф Клоска — 
 Пол Клэйтон — , политик-консерватор
 Йоланда Кеттл — Камилла Фрай, любовница лорда Сноудона
 Эд Купер Кларк — , друг лорда Сноудона
 Элис Хокин — , любовница лорда Сноудона
 Райан Сэмпсон — Дадли Мур
 Тим Стид — Джон Профьюмо
 Лайла Барретт-Рай — принцесса Анна в школьном возрасте
 Роберт Айронс — Фредди Бишоп
 Патрик Уорнер — Питер Кук
 Джеймс Лоренсон — 
 Оливер Молтман — Джим Орр, секретарь принца Филиппа
 Дэвид Аннен — Алек Дуглас-Хьюм
 Ричард Линтерн — Стивен Уорд
 Грейс и Амелия Гилмур — принцесса Анна в детстве (в титрах не указаны)

Приглашённые актёры 

 Амир Бутрус — Гамаль Абдель Насер
 Алия Таникпаева — Галина Уланова
 Сэм Шпигель — Кристиан Пино, министр иностранных дел Франции
 Хью Фатчер — Давид Бен-Гурион
 Мэттью Марш — Дуайт Эйзенхауэр
 Джанет Хенфри — Вита Сэквилл-Уэст
 Дэниэл Филотт — Адольф Гитлер
 Джулиус Д’Сильва — 
 Патрик Райкарт — герцог Норфолк
 Анна Мэдели — , жена Энтони Идена
 Том Дюрант-Притчард — Билли Уоллес
 Пип Картер — 
 Эбигейл Парментер — Джуди Монтаг
 Джош Тейлор — Джонни Далкит
 Джо Херберт — Мэри Чартерис, жена 
 Дэнни Сапани — Кваме Нкрума, президент Ганы
 Ричард Клиффорд — 
 Сэм Крэйн — Патрик Планкет
 Джулиан Овенден — Роберт Ф. Кеннеди, 64-й генпрокурор США
 Джеймс Бортвик — Леонид Брежнев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР
 Скай Хэллам — Ли Радзивилл
 Джеймс Гарнон — Станислав Радзивилл
 Жак Буде — Шарль де Голль
 Август Витнгенштейн — Георг Донатус, наследный принц Гессенский
 Элиза Содро — София Греческая
 Джош Лэйси — Джонатан Миллер
 Себ Каррингтон — Алан Беннетт
 Клэр Холман — Марина, герцогиня Кентская
 Гала Гордон — Кристин Килер

Эпизоды

Релиз 
Второй сезон был полностью выпущен на Netflix по всему миру 8 декабря 2017 года. Второй сезон был выпущен на DVD и Blu-ray в Великобритании 22 октября 2018 года и по всему миру 13 ноября 2018 года.

Реакция 
На сайте Rotten Tomatoes у второго сезона рейтинг 90% на основе 82 отзывов, со средним рейтингом 8,35/10. Консенсус сайта гласит: «„Корона“ продолжает своё правление с уверенным в себе вторым сезоном, который балует высокой драмой и роскошными костюмами». На сайте Metacritic второй сезон имеет рейтинг 87 из 100, на основе 27 отзывов, что указывает на «всеобщее признание».

Фой и Смит получили большую похвалу от критиков. Чанселлор Агард из «Entertainment Weekly» написал: «Как всегда, Клэр Фой выступает удивительно сдержанно». Обозревая первый эпизод, Гэбриел Тейт из «The Daily Telegraph» написал, что Фой и Смит «редко были лучше». Хьюго Рифкинд из «The Times» сказал: «В то время как ярые монархисты могут рассердиться из-за того, как это происходит, для остальных становится лучше и лучше».

Элисон Кин из «Collider» сказала: «Каждый новый эпизод накладывает свой отпечаток и рассказывает свою собственную полную историю... Это ещё один исключительно сильный телевизионный сезон, полный захватывающей драмы и потрясающего величия». Крутика Маликарджуна из «TV Guide» утверждала, что публику увлекает знаменитость королевских особ и звёздная власть, и сказала: «Великолепие этого обрамления становится ясным, когда шоу превращается в „Настоящих домохозяек“ Букингема». Софи Гилберт из «The Atlantic» написала, что изображение монарха, который «предпочёл бы жить любой другой жизнью», является «захватывающим», и что оно «великолепно снято, с безупречным воссозданием всего, от тронного зала в Букингемском дворце до больничной палаты 1950-ых годов. И это удивительно смешно».

Критик Джон Андерсон из «The Wall Street Journal» сказал: «„Корона“ достигает полной сексуальности без секса. Маргарет, в интерпретации Ванессы Кирби, тлеет, как и Елизавета, по крайней мере иногда». Меган О'Киф из «Decider» написала, что сезон «продолжает романтизировать британскую королевскую семью, но романтика исходит от того, насколько они нормальны, а не божественны».

Менее комплиментарные отзывы критиковали сезон за то, как некоторые посчитали, что он не смог удовлетворить эмоциональную интенсивность первого сезона. Джон Дойл написал для «Globe and Mail», что несмотря на то, что он «роскошно сделан» и «захватывающий дух», он «теперь склоняется к трёхслойному плакальщику о браке. Он стал меньше, чем он был раньше, и представляет интерес только для поклонников монархии». Алан Сепинуолл из «Uproxx» добавил: «Многие из ран сезона были нанесены им самим», и что принц Филипп «всё ещё кажется плаксивым взрослым ребёнком». Фил Оуэн из «The Wrap» описал сезон как «дрянной» и увидел сухую комедию в изображении Нортэмом премьер-министра Энтони Идена: «Я предполагаю, что создатель Питер Морган хотел, чтобы это было комедией. На самом деле нет никакого другого объяснения тому, почему Джереми Нортэм сыграл премьер-министра Энтони Идена так, как будто у него нервный срыв в каждой сцене».

Примечания 

Телесезоны США 2017 года
2